LFPB steht für:
 Kurzbezeichnung der Liga de Fútbol Profesional Boliviano
 einen Flughafencode, siehe Flughafen Le Bourget

Abkürzung